«Ой, питалася княжа корона» или «Гой, питалася княжа корона» — украинская авторская колядка; один из примеров обрядового пения, которые традиционно исполняются украинцами в зимние праздники от Рождества до Крещения.

Описание 
Колядка «Ой, питалася княжа корона» — совокупность народных слов и музыки композитора Анны Гаврилец.

Репертуар

Данная песня есть в репертуаре Хора мальчиков и юношей государственной академической хоровой капеллы Украины им. Л. Ревуцкого, львовского октета Орфей, заслуженной хоровой капеллы Боян им. Евгена Вахняка.

Альбомы

Песня присутствует в альбоме рождественского песнопения С нами Бог! (выпущен компакт-диск) под номером 17, альбоме Золотий камінь посіємо (выпущен компакт-диск) (исполнитель — Нина Матвиенко), альбоме Український свят вечір (Ukrainian Christmas Eve) (выпущен компакт-диск) под номером 7 (англ. The Royal Crown) (камерного хора Киев).

Текст 
  Ой, питалася княжа корона, 
  Чи є в державі такая жона, 
  Такая жона, як наша панна, 
  Як наша панна — вельможна краля!
(последние две строки — дважды)
 
  Ой, а в її дворі щодень собори,
  Державовладдя три ради радять.
  Ой, перша рада за виногради: 
  Де їх садити, вина мостити? 

  Другу радочку — за колядочку: 
  Чим їх приймати, обдарувати? 
  А третю раду — за її чада, 
  Як їх сдружати й навчати. 

  Синів оженю з царівночками, 
  А дочок віддам державним панам, 
  А дочок віддам державним панам, 
  А на сім слові будьмо здорові! 

 '' Будьмо здорові! Будьмо здорові!

См. также 
 Список украинских колядок и щедровок

Ссылки 

Украинские колядки
Песни на украинском языке